Encke är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Erdmann Encke (1843–1896), tysk bildhuggare
 Henrik Encke (född 1984), svensk häcklöpare
 Johann Franz Encke (1791–1865), tysk astronom och matematiker

Se även
 Enckes komet

Tyska efternamn